A Copa Davis de 1978 foi a 67ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 48 equipes, sendo 29 na Zona Europeia, 11 na Zona Americana e 8 na Zona do Leste.

Os Estados Unidos venceram o Chile na final da Zona Americana, a Austrália derrotou a Nova Zelândia na final da Zona Oriental e Reino Unido e Suécia venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, Estados Unidos e Reino Unido venceram seus jogos, fazendo a final no Mission Hills Country Club em Rancho Mirage, Califórnia, Estados Unidos, entre os dias 8 e 10 de dezembro, com vitória dos norte-americanos. Essa edição marca a última presença em finais do time britânico.

Zona Americana

América do Norte e Central

Chave Principal
Times
 
 
  — avançou para a Final Interzonal americana

América do Sul

Fase Preliminar
Times
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times
 
  — avançou para a Final Interzonal americana

Final

Zona do Leste (Oriental)

Fase Preliminar
Times
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Zona Europeia

Zona A

Qualificatório
Times
  — avançou para a Fase Preliminar

Fase Preliminar
Times
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Zona B

Fase Preliminar
Times
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Interzonal

Primeira Rodada

Final

Fonte
 

1978
1978 no tênis